StHG steht für:
 Staatshaftungsgesetz (Bundesrepublik, DDR)
 Steuerharmonisierungsgesetz (Schweiz: Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden), vgl. Steuerharmonisierung

Siehe auch:

STHG